Оймякон (; ) е село в република Якутия, Русия. Намира се на левия бряг на река Индигирка. Името на селото означава „незамръзваща вода“ и идва от това, че край него има термален извор. Това е едно от най-студените населени места на Земята.

География 
Селото се намира в източната част на Якутия и към 2011 г. има население от 500 души. Оймякон се намира близо до полярния кръг и продължителността на деня варира от 3 часа през декември до 21 часа през краткото сибирско лято, когато нощите са „бели“ и е светло почти през цялото денонощие. Селото е разположено на около 987 м надморска височина.

Население

Климат 
Оймякон е претендент заедно с Верхоянск за най-студеното населено място на Земята и затова често се нарича „Северен полюс на студа“. Най-ниската измерена температура тук е била -79 °C в метеорологичната станция Томтор през 1933 г. По неофициални данни, температурата в селото е падала до -83 °C през 1916 г. Въпреки това, поради някои особености на измерванията, тези температури не се считат за валидни от метеоролозите по света. Другият претендент за най-ниска измерена температура е якутският град Верхоянск, който се намира зад полярния кръг. Там е измерена по-ниска абсолютна температура (−67,8 °C), но в Оймякон средните месечни и годишни температури са по-ниски от тези във Верхоянск.

Източници

Външни препратки 
 Каква е температурата в Оймякон днес?
 Температура в Оймякон за един месец

Села в Якутия